— посёлок в Японии, находящийся в уезде Яэяма округа Яэяма префектуры Окинава.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Йонагуни в префектуре Окинава региона Кюсю.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Цветком посёлка считается лилия.

Достопримечательности 
В посёлке находится памятник самой западной точки Японии — мысу Иридзаки. Туристы собираются на мысе, чтобы увидеть последний закат в Японии.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Окинава